«Airplanes» — второй сингл рэпера B.o.B из его дебютного студийного альбома B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray, исполненный в дуэте с вокалисткой группы Paramore Хэйли Уильямс. Авторами музыки и текста припева являются члены хип-хоп дуэта Kinetics & One Love. Сингл появился в радиоэфире 27 апреля 2010 года. Вторая версия песни, «Airplanes, Part II», с участием Эминема была номинирована на «Грэмми» 2011 года в категории Лучшее совместное вокальное поп-исполнение.

Информация о песне 
В одном из интервью Хэйли Уильямс рассказала, что согласилась принять участие в записи, поскольку ей понравилась песня. B.o.B утверждал, что он «всегда был фанатом Хэйли» и не ожидал, что она так быстро согласится; оба артиста записали свои части отдельно и никогда не встречались лично из-за несовместимых графиков выступлений. B.o.B и Хэйли Уильямс впервые встретились для совместного исполнения песни на церемонии MTV Video Music Awards 2010.

Видеоклип 
Сцены с Хэйли Уильямс были сняты раньше, чем B.o.B. приступил к съёмкам клипа из-за гастрольного графика Уильямс и Paramore. Режиссёром клипа стал Хиро Мураи. Премьера видео состоялась 15 июня 2010 года.

Airplanes, Part II 
Вторая версия песни, названная «Airplanes, Part II», включает в себя два новых куплета, исполненных B.o.B, а также куплет, исполненный Эминемом. Музыкальная аранжировка осталась такой же, как в оригинале. основной текст песни несколько поменялся: во второй версии Eminem и B.o.B рассуждают, что было бы, если бы они не стали заниматься музыкой. B.o.B разместил песню на своём официальном аккаунте в Twitter, заявив, что хочет, чтобы она попала в сеть, как и другие песни с его альбома.

B.o.B, Eminem, и Кейша Коул (вместо Хэйли Уильямс) исполнили песню на церемонии вручения премии BET Awards 2010 27 июня в виде попурри, в которое также вошёл отрывок песни Эминема «Not Afraid». «Airplanes, Part II» получила номинацию на «Грэмми» 2011 года в категории лучшее совместное поп-исполнение.

Позиции в чартах 
В течение первой недели после выхода сингла «Airplanes» было продано 138000 его цифровых копий, это позволило песне дебютировать на 5 месте чарта Billboard Hot Digital Songs. В Billboard Hot 100 песня вошла на 12 позицию. Наивысшим достижением песни стало 2 место в Hot 100.

По данным на декабрь 2010 года количество проданных копий «Airplanes» составило около 3,9 миллионов (через цифровую дистрибуцию). Песня заняла 6 место в итоговом годовом списке лучших синглов 2010 года по версии Billboard.

Чарты

Сертификации

Годовой чарт

Примечания

Ссылки 
 

Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни B.o.B
Песни о самолётах
Протестные песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Баллады 2010-х годов
Музыкальные мемы
Интернет-мемы, появившиеся в 2021 году